

Astronomia
 16130 Giovine – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Alfredo Giovine – scrittore italiano
 Claudia Giovine – tennista italiana
 Franco Giovine – baritono italiano
 Vittorio Giovine – generale e aviatore italiano